Rotpleiskopf heißen folgende geographische Objekte:

 Rotpleiskopf (Samnaungruppe), 2936 m, Gipfel zwischen Paznaun und Inntal, Nordtirol (alt Spinnkopf)
 Rotpleiskopf (Ötztaler Alpen), 2884 m, Gipfel zwischen Pitztal und Ötztal, Nordtirol
 Knollkopf, 2518 m, Gipfel im Paznaun, Samnaungruppe, Nordtirol (historischer Name)